Lespezi se poate referi la:
 una din următoarele localități din România:
 Lespezi, Argeș
 Lespezi, Bacău
 Lespezi, Constanța
 Lespezi, Iași, reședința comunei cu același nume
 Lespezi, Vâlcea
 Lespezi, Vrancea
 Vârful Lespezi, un vârf montan din Munții Făgăraș, având altitudinea de  
 Schitul Lespezi, sit istoric aflat în aria localității Posada, Prahova

Vezi și
 Râul Lespezi (dezambiguizare)